Тарутински район се намира в южната част на Одеска област, Украйна, с площ 1874 кв. км. Административен център е селище от градски тип Тарутино.

География 
Районът се намира в историческата област Буджак (Южна Бесарабия).

Населени места 
В района има 51 населени места: 4 селища от градски тип – Березино, Бородино, Серпневое, Тарутино; 47 села.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 45 169 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници